Le FC Flora Tallinn est un club de football estonien évoluant en Meistriliiga et basé à Tallinn. 

Quatorze titres de champion d'Estonie, huit Coupes d'Estonie, onze Supercoupes d'Estonie et une Coupe de Livonie composent notamment le palmarès d'un des clubs les plus titrés et les plus populaires du football estonien.

Le Flora est le club le plus populaire d'Estonie. Le Flora est, avec le Levadia l'un des principaux pourvoyeur d'internationaux estonien.

L'équipe possède deux équipes réserves le FC Flora II Tallinn (deuxième division) et le FC Flora III Tallinn (quatrième division).

Historique

Histoire

Repères historiques 
 1990 : fondation du club
 1994 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 1994/95)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat d'Estonie (14) 
 Champion : 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011, 2015, 2017, 2019, 2020 et 2022.
 Vice-champion : 1993, 1996, 1997, 2000, 2007, 2008 et 2021.

Coupe d'Estonie (8) 
Vainqueur : 1995, 1998, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016 et 2020
Finaliste : 2001, 2003, 2006, 2010, 2018 et 2021

Supercoupe d'Estonie (11) 
Vainqueur : 1998, 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020 et 2021
Finaliste : 1999, 2006, 2010, 2017, 2018 et 2022

 Coupe de Livonie (2) 
 Vainqueur : 2011 et 2018
 Finaliste : 2003 et 2004

Bilan par saison 

 Note 1: C = Poule pour le titre. 
 Note 2: E = Poule Est.

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Personnalités du club

Entraîneurs successifs 

 Aivar Pohlak (1990–1992)
 Raimondas Kotovas (1993)
 Roman Ubakivi (1993-1995)
 Teitur Thórdarson (1996-1999)
 Tarmo Rüütli (1999–2000)
 Arno Pijpers (2000–2004)
 Janno Kivisild (2004-2005)
 Pasi Rautiainen (2006-2008)
 Tarmo Rüütli (2009)
 Martin Reim (2010–2012)
 Marko Lelov (2012–2013)
 Norbert Hurt (2013-2016)
 Argo Arbeiter (2016)
 Arno Pijpers (depuis 2017)

Anciens joueurs 

 Teet Allas 
 Henri Anier 
 Alo Bärengrub
 Juha Hakola
 Enar Jääger
 Jonatan Johansson 
 Martin Kaalma
 Gert Kams 
 Urmas Kirs 
 Ragnar Klavan
 Marko Kristal 
 Marek Lemsalu 
 Joel Lindpere 
 Siim Luts 
 Karol Mets 
 Andres Oper
 Raio Piiroja
 Mart Poom 
 Sander Post 
 Martin Reim
 Meelis Rooba
 Andrei Sidorenkov
 Sergei Terehhov
 Kristen Viikmäe
 Vjatšeslav Zahovaiko
 Indrek Zelinski

Statistiques individuelles 

Mis à jour le .

Notes et références

Liens externes